Futbolo klubas Jonava ali na kratko Jonava je litovski nogometni klub iz mesta Jonava. Ustanovljen je bil leta 1991 in aktualno igra v 2. litovski nogometni ligi.

Uspehi
Pirma lyga:
PRVAKI (4x): 1992–93, 1998–99, 2012, 2015

Uvrstitve

Barve

Moštvo sezone  2023 
Podatki z dne 22. januara 2023.

  
 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" | 
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Znameniti igralci 
  Dominykas Galkevičius

Viri in opombe

Zunanje povezave
 (fkjonava.lt oficial) (LT)
 Globalsportsarchive

Jonavaa
Jonava